Le Freccia (destroyer) peut faire référence à 2 destroyers de la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina). 
 Freccia (1899) de la classe Lampo lancé en 1899
 Freccia (1930) de la classe Dardo lancé en 1930